Ильевский

 Ильевский — прежнее название посёлка Ильевка к в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Ильевский — фамилия. Известные носители: 

Ильевский, Сергей Александрович, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1970), 

Ильевский, Сергей — член Непокорённой полтавчанки, подпольная комсомольская молодёжная организация, действовавшая в Полтаве в годы Великой Отечественной войны.